Löschnig ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Löschnig (1872–1949), österreichischer Landesobstbauinspektor und Hofrat
 Klaus Löschnig (* 1965), österreichischer Fußballspieler